Yelena Antónova puede referirse a las siguientes personas:
 Yelena Antónova (nadadora), nadadora sincronizada rusa;
 Yelena Antónova (remera), remera soviética.